Vieuxtemps ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Vieuxtemps (1820–1881), belgischer Komponist und Violinist
 Lucien Vieuxtemps (1828–1901), französischer Pianist 

Vieuxtemps steht für:
 (40007) Vieuxtemps, Asteroid des Hauptgürtels